The Unforgiven steht für:

 The Unforgiven (Lied), Lied der Band Metallica
 The Unforgiven, Originaltitel von Denen man nicht vergibt,  US-amerikanischer Film von John Huston (1960)
 The Unforgiven (2005), südkoreanischer Film von Yoon Jong-bin 
 The Unforgiven (2013), japanischer Film von Lee Sang-il

Unforgiven steht für:

 Originaltitel von Erbarmungslos, US-amerikanischer Film (1992)